Mühle Schafstädt ist die Bezeichnung für:

 Turmholländermühle Schafstädt (Norden)
 Turmholländermühle Schafstädt (Süden)